Dritan Smajlaj – calciatore albanese
 Izmir Smajlaj – lunghista e triplista albanese